Сан-Готарду ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Триангулу-Минейру-и-Алту-Паранаиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Патус-ди-Минас. Население составляет 38 000 человек на 2006 год. Занимает площадь 853,745 км². Плотность населения — 39,2 чел./км².

Праздник города — 30 сентября.

История 
Город основан в 1915 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 276.790.874   milhões de reais реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.235,71 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2006 составляет 0,821 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс